Sybil, o Sibyl es un nombre propio de origen inglés derivado del sustantivo «sibila».
También se puede referir a las siguientes personas:

Personas
 Sybil Leek, bruja británica

Televisión
 Sybil (película de 1976), película de 1976 protagonizada por Sally Field, basada en el libro del mismo nombre por Flora Rheta Schreiber
 Sybil (película de 2007), un remake de la película homónima de 1976, protagonizada por Tammy Blanchard y Jessica Lange

Literatura
 Sybil (libro), escrito por Flora Rheta Schreiber
Sybil o The Two Nations, novela de 1845 por Benjamin Disraeli

Música
The Song of the Sibyl, una canción gregoriana cantada en las vísperas de Navidad en Mayorca

Personajes ficticios 
 Sybill Trelawney, personaje en la serie Harry Potter